Чемпионат Испании по футболу 1961/1962 — 31-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забит 761 гол.

Турнирная таблица 

1 «Атлетико Мадрид» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как победитель текущего розыгрыша, а «Севилья» — как победитель кубка Испании.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Сарагоса» — «Осасуна»  — 6:3 (12-й тур, 5 ноября 1961 года)
 «Сарагоса» — «Реал Сосьедад»  — 6:3 (5-й тур, 1 октября 1961 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мальорка» — «Эспаньол»  — 1:5 (18-й тур, 7 января 1962 года)
 «Осасуна» — «Атлетик Бильбао»  — 0:4 (25-й тур, 25 февраля 1962 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Барселона» — «Расинг Сантандер»  — 8:0 (30-й тур, 1 апреля 1962 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1962
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1961 году
Спорт в Испании в 1962 году